Carlo Vizzardelli – cardinale italiano
Giorgio William Vizzardelli – assassino seriale italiano